Warrington ist der Name folgender Orte:

 Warrington, englische Stadt im Borough of Warrington
 ein Ort in der Unitary Authority Milton Keynes in England, siehe Warrington (Milton Keynes)

in den Vereinigten Staaten:
 Warrington (Florida)
 Warrington (Indiana)
 Warrington (New Jersey)
 Warrington (Pennsylvania)
 Warrington Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Warrington Township (York  County, Pennsylvania)

Warrington ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Warrington (1910–1981), britischer Spezialeffektkünstler
 Freda Warrington (* 1956), britische Schriftstellerin
 George Warrington (1952–2007), US-amerikanischer Eisenbahnmanager
 Josh Warrington (* 1990), britischer Boxer
 Marion Warrington (* 1947), christliche Liedermacherin
 Tom Warrington (* 1952), US-amerikanischer Jazzbassist

Warrington bezeichnet:
 bestimmte Bauart von Drahtseilen

Siehe auch:
 Warrington Island, Insel der Windmill-Inseln, Antarktis
 Warrington Township